Микитинецька сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Микитинецька сільська рада — Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ
 Микитинецька сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район